Уикипедия на руски език е версия на руски език в Уикипедия. Тя стартира на 11 май 2001 година.

Към декември 2012 година тя е 7-ата най-голяма Уикипедия с близо 940 000 статии. Съгласно прес-релиза по случай постъпването в десетката на най-големите Уикипедии дългосрочна цел, която си поставя, е достигането на 5-ото място съобразно разпространението на руския език сред останалите езици на планетата.

На 25 февруари 2010 г. статията Ys става номер 500 000.

На 25 септември 2011 г. има повече от 770 хиляди статии.

На 11 май 2013 г., по случай 12-годишния ѝ юбилей, Уикипедия на руски език преминава границата от 1 млн. статии на руски език.

Посещаемост

Източници 

Уикипедия
Руски език
Руски език
Енциклопедии на руски език